Ла Асијенда има више значења:

 Ла Асијенда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Асијенда (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Асијенда (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Асијенда (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асијенда (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асијенда (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асијенда (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асијенда (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асијенда (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијенда (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијенда (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијенда (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијенда (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијенда (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијенда (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијенда (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијенда (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијенда (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијенда, Ла Ногалера (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асијенда, Ла Асијенда де Папагајо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асијенда (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асијенда (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асијенда, Ла Асијенда де Алмолонга (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асијенда (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Асијенда (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Асијенда (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Асијенда (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Асијенда (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда, Ла Пењита (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда, Коскатитан (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда, Пије де Пуерко (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Асијенда (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијенда (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијенда, Ел Молино (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијенда (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијенда (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Асијенда (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Асијенда (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Асијенда (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Асијенда (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Асијенда, Пало Гранде (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Асијенда (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Асијенда (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Асијенда (Теопантлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Асијенда (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Асијенда, Ел Органал (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Асијенда, Ел Ранчито (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Асијенда (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Асијенда (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Асијенда (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијенда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијенда (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијенда (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијенда (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијенда (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијенда, Лос Ногалес (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Асијенда, Северо Гарсија (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асијенда (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асијенда (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асијенда (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асијенда (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асијенда (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику